Рёкан:

 Рёкан — гостиница в традиционном японском стиле.
 Нинсё Рёкан (忍性良観, 1217—1303) — глава японской буддийской школы Риссю в Японии периода Камакура.
 Рёкан Тайгу, 良寛, настоящее имя Ямамото Эйдзо/Эдзо (1758—1831) — японский поэт, каллиграф, философ.